Большая Юкса — река в Томской области России, левый приток Чулыма (бассейн Оби). Устье реки находится в 180 км от устья по левому берегу Чулыма. Длина реки составляет 177 км, водосборная площадь — 2670 км². Высота истока — 184 м. Высота устья — 79 м.

Название происходит из тюркских слов йук — «близкий» и са (из су) — «река».

Притоки 

 19 км: Большая Кайла (лв)
 24 км: Малая Кайла (лв)
 55 км: Назаровка (лв)
 Шустова (пр)
 Тёплая (лв)
 134 км: Осиновая (лв)
 144 км: Обедня (пр)
 Полуденная (лв)
 147 км: Малая Юкса (лв)
 Корюкинка (лв)
 Чёрный (пр)
 Мищуковский (пр)
 Маркин (пр)
 Бонрев Лог (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Чулым от водомерного поста в селе Зырянское и до устья, речной подбассейн реки — Чулым. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Чулыма (приток Оби)
Реки Томского района
Реки Асиновского района